Healey – villaggio e parrocchia del Regno Unito

Austin Healey (n. 1973), ex rugbista a 15 britannico
Denis Healey (n. 1917), politico inglese
Frank Healey (1828-1906), compositore di scacchi inglese
Jeff Healey (1966-2008), chitarrista canadese